Makoldi Sándor
 Makoldi Sándor (1945–2017) festőművész
 Makoldi Sándor (1973) szobrászművész, édesapja Makoldi Sándor (festőművész)

Makoldy Sándor
 Makoldy Sándor (1882–1958) középiskolai tanár, gyorsírástörténész